Abdulelah Al-Amri – calciatore saudita
 Majed Al-Amri – calciatore saudita
 Tariq Al-Amri – mezzofondista saudita

Pagine correlate
 Amri